Skrzynno (gromada w powiecie przysuskim) (opoczyński/przysuski)
 Skrzynno (gromada w powiecie wieluńskim)